The Place - film del 2017 diretto da Paolo Genovese
The Place - singolo della cantante italiana Marianne Mirage
The Place - centro di danza e spettacolo sito a Londra